Traian Vuia ist der Name folgender Personen:

* Traian Vuia (Luftfahrtpionier) (1872–1950), rumänischer Luftfahrtpionier

Traian Vuia steht für:

 Traian Vuia (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș, Rumänien
 Aeroportul Internațional Traian Vuia, Flughafen der rumänischen Stadt Timișoara